de hoofdpersoon in Ubu roi
een tijdschrift, zie Père Ubu (tijdschrift)
een band, zie Pere Ubu (band)